Bapu,  dans beaucoup de langues en Inde, peut faire référence à :
 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), père de l'indépendance de l'Inde,
  (Sattiraju Lakshmi Narayana, 1933-2014), réalisateur indien.